Фру́нзенское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Фрунзенское сельское поселение — входит в Среднеахтубинский район.

Крым 
 Фрунзенское сельское поселение — входит в Сакский район.

Смоленская область 
 Фрунзенское сельское поселение — входит в Дорогобужский район.

Чечня 
 Фрунзенское сельское поселение — входит в Наурский район.

См. также 
 Сельское поселение Фрунзенское